Molekulska formula -{C12H15NO3}- se može odnositi na:

 Butilon
 Etilon
 Metaksalon
 Anhalonin
 Karbofuran